Gahan peut faire référence à :
 Charles Joseph Gahan (1862–1939), un entomologiste irlandais
 Dave Gahan (né en 1962), un chanteur anglais, leader du groupe Depeche Mode
 Gahan Wilson (né en 1930) un auteur de comics, un illustrateur et un romancier américain